Clumsy (canção de Britney Spears)
 Clumsy (canção de Fergie)
 Clumsy (álbum) - da banda Our Lady Peace

Desambiguação